EDI puede referirse a:
 Intercambio electrónico de datos (en inglés, Electronic Data Interchange);
 Aeropuerto de Edimburgo (Escocia), en su código IATA.
 Estudiante Diseño Industrial  (Colombia).